Това е списък на професионалните играчи на снукър, класирани на първо място в световната ранглиста, подредени по спортните сезони, когато са били на първо място.

Вижте също 
 Световни шампиони (снукър)

!